Das weite Land steht für:
 Das weite Land, Tragikomödie in fünf Akten von Arthur Schnitzler
 Das weite Land (1960), österreichisch-deutscher Film von Ernst Lothar
 Das weite Land (1970), österreichisch-deutscher Film von Peter Beauvais
 Das weite Land (1987), österreichisch-deutscher Film von Luc Bondy